Sersale bezeichnet:
 Sersale, italienische Gemeinde in Kalabrien

Sersale ist der Nachname von:
 Antonino Sersale (1702–1775), Erzbischof von Neapel und Kardinal
 Diego Sersale († 1665), Erzbischof von Bari
 Gerolamo Sersale (1584–1654), italienischer Jesuit und Selenograph
 Giuseppe Sersale (1708–1759), Erzbischof von Sorrento
 Scipione Sersale (1691–1751), Bischof von Lecce
 Tommaso Ignatius Antonio Sersale (1686–1749), Bischof von Potenza

Siehe auch:
 Sirsalis